Rywalizacja mężczyzn w narciarskim half-pipe'ie podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na obiekcie Eagle Supra Pipe. Kwalifikacje rozegrano 16 marca o 20:10. Z kolei finał odbył się 18 marca 2017 roku o 21:41. Złoty medal wywalczył Aaron Blunck z USA, który pokonał Kanadyjczyka Micheala Riddle'a oraz Francuza Kevina Rollanda.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017